Medalistki mistrzostw świata w boksie kobiet:

46 kg 
W latach 2001–2002 rozgrywane były zawody w kategorii 45 kg, natomiast od 2005 zdecydowano się zmienić na 46 kg. Po 2008 roku rywalizacja w tej kategorii została skreślona z programu mistrzostw.

48 kg 
Kobiety rywalizują w kategorii 48 kg od pierwszej edycji mistrzostw w 2001 roku.

51 kg 
Kobiety rywalizują w kategorii 51 kg od pierwszej edycji mistrzostw w 2001 roku. Od 2005 roku rywalizacja toczyła się do 50 kg, natomiast w 2010 roku przywrócona została kategoria 51 kg.

52 kg 
Kategoria 52 kg rozgrywana była od 2005 do 2008 roku.

54 kg 
Kategoria 54 kg rozgrywana jest od 2001 roku.

57 kg 
Rywalizacja w kategorii 57 zainaugurowała wraz z rozpoczęciem mistrzostw w 2001 roku.

60 kg 
Kategoria 60 kg rozgrywana jest od roku 2001.

64 kg 
Początkowo rywalizacja toczyła się w kategorii 63,5 kg. W 2005 roku zmieniono na 63 kg. Od 2010 roku odbywają się zawody w kategorii 64 kg.

66 kg 
Rywalizacja w kategorii 67 kg odbywa się od pierwszej edycji mistrzostw świata. W 2005 roku zmieniono kategorię do 66 kg, natomiast od roku 2008 nie odbywają się zawody w tej konkurencji.

69 kg 
Zawody w kategorii 71 kg odbywają się od 2001 roku. W 2005 zmieniono na 70 kg. Od 2010 roku rozgrywane są zawody w kategorii 69 kg.

75 kg 
Rywalizacja w kategorii 75 kg odbywa się od pierwszej edycji mistrzostw w 2001 roku.

81 kg 
Kategoria 81 kg zainaugurowała w 2001 roku. W 2005 roku zmieniona kategorię na 80 kg, ale w 2010 roku wrócono do 81 kg.

+81 kg 
Zawody w kategorii 90 kg rozgrywane były od 2001 roku. W 2002 roku zdecydowano się na kolejną zmianę na kategorię powyżej 81 kg.

Przypisy 

Mistrzostwa świata w boksie
Strony przeglądowe – sport